Анналы генриковских цистерцианцев (лат. Annales Cisterciensium in Heinrichow, пол. Rocznik Cystersow Henrykowskich) — компиляция, сделанная в XIV в. из различных польских исторических источников (в том числе на основе Каменцких анналов), к которой позднее, в вероятно в XV в., были добавлены два сообщения о событиях 1386 и 1410 гг. Сохранились в нескольких рукописях XIV—XV вв., самая старшая из которых относится к 1340 г. Охватывают период с 970 по 1410 гг. Описывают события истории Силезии, сообщая при этом отдельные сведения по истории Польши, Чехии, Литвы и пр.

Издания 
1. Breve chronicon Silesiae // Scriptores Rerum Silesiacarum. Hg. von G. A. Stenzel. Bd. 1. Breslau, 1835, p. 33-37.

2. Annales Cisterciensium in Heinrichow / ed. W. Arndt // MGH. SS. V. XXIX. Hannoverae, 1866, p. 543—546.

3. Rocznik Cystersow Henrykowskich / wydal A. Bielowski // MPH, T. 3. Lwow, 1878, p. 699—704.

Переводы на русский язык 
 Краткая силезская хроника — перевод А. С. Досаевым издания анналов Г. А. Штензелем на сайте Восточная литература

 Анналы генриковских цистерцианцев — перевод А. С. Досаевым реконструкции текста анналов по изданию В. Арндта на сайте Восточная литература

См. также 
 Польские анналы

 Генриковские анналы

 Генрикова книга

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

 латинский текст издания А. Беловски из Monumenta Poloniae Historica

Польские анналы
История Литвы
История Чехии